Miejscowości w Polsce:
 Rzechowo Wielkie
 Rzechowo-Gać